Артур Эрнст Глазевальд (; 1861—1926) — немецкий торговец книгами, а позже торговец почтовыми марками в Гёснице близ Лейпцига (с 1880), крупный филателист, автор статей и книг по филателии и известный филателистический эксперт, пионер в изучении частных почт Германии, летописец своего родного города. Он основал  и был редактором и издателем журнала . Соавтор и издатель «Справочник по маркам частных почт Германии» (). Использовал псевдоним А. Эрдманн.

Биография 
Артур Эрнст Глазевальд родился в семье переплётчика Артура Глазевальда. Артур сам вначале стал переплётчиком по профессии, уже позже стал торговать почтовыми марками. Коллекционированием почтовых марок Артур увлёкся школьником в возрасте семи лет. Формированию его коллекции способствовал отец, который до этого путешествовал по Скандинавии в течение 10 лет. Ещё больше филателистического материала поступило от его дяди, живущего в США. После прохождения ученичества на переплетчика Глазевальд стал странствующим мастером в 1878 году. До 1882 года он работал у продавца книг Левенталя (Löwenthal) в Касселе, в витрине магазина которого были выставлены на продажу большие марочные листы.

По инициативе Глазевальда 17 ноября 1881 года был основан Кассельский клуб филателистов (), который с 1895 года стал называться Обществом по изучению почтовых марок Касселя (). В 1880—1881 годах он устроился в книжный магазин в протестантском клубе (Haus Löwental) в Касселе, в котором имелся филателистический отдел, который получил коробки с почтовыми марками для миссии сирийского приюта в Иерусалиме со всего мира. В 1883 году Глазевальд начал работать в качестве первого обученного филателистического дилера у международно известного в то время крупного оптового торговца почтовыми марками Юлиуса Гольднера, от которого он ушёл сразу после того, как способствовал созданию Общества филателистов.

В 1885 году он стал управляющим директором компании , торгующей писчебумажными товарами и почтовыми марками во Франкфурте-на-Майне. В то же время Глазевальд возглавил издательский отдел «Франкфуртер Брифмаркен-Цайтунг» («Frankfurter Briefmarken-Zeitung»). Тогда же он принимал активное участие в клубной жизни Общества по изучению почтовых марок 1878 года во Франкфурте-на-Майне (Vereins für Briefmarkenkunde von 1878 Frankfurt am Main).

С 15 марта 1886 года он независимый торговец марками в Гёсснице и в 1900 году стал руководителем Федерального исследовательского центра по филателии (). В списке экспертов Федерального общества немецких и австрийских филателистов () с 1897 года он уже указан в качестве общего эксперта, а также специального эксперта по почтовым маркам Бадена, южной Болгарии, Греции и Турн-и-Таксиса.

Глазевальда считают значимым филателистом, имеющим значительное влияние и большую харизму. Поскольку он боролся с фальсификациями, к нему обращались снова и снова как к судебному эксперту — он помогал в формировании этой концепции и мог называть вещи своими именами. Глазевальд в числе первых поддержал выпуск почтово-благотворительных марок для оказания помощи нуждающимся.

Будучи коллекционером с детства, в 1922 году он передал свою торговлю почтовыми марками сыну, посвятив себя филателистической экспертизе и руководству Немецким филателистическим обществом ().

Награды 
 1920 — Медаль Линденберга.
 1925 — Медаль Ганса Вагнера.

Медаль Глазевальда 
В 1928 году в память о Глазевальде был учрежден доверительный фонд для награждения медалью за заслуги в изучении истории частных почт Германии.

В 1952 году обществом «Меркурий», объединяющим коллекционеров марок частных почт и родственных областей и созданным в 1947 году, была учреждена медаль Глазевальда
. Первое награждение было произведено задним числом за 1947 год и за 1951 год.

В числе некоторых лиц, награждённых медалью Глазевальда, можно назвать:
 Генрих Дюстербен (Heinrich Düsterbehn; 1950)
 Георг Глазевальд (Georg Glasewald; 1951)
 Пауль Рампахер (Paul Rampacher; 1955)
  (1961)
 Ханс Мейер цу Эйссен (Hans Meier zu Eissen; 1982)
 Хорст Мюллер (Horst Müller; 1994)
 Ральф Филлипс (Ralph Phillips; 2016)

Труды 
 Handbuch der deutschen Privatpostmarken (Справочник по маркам частных почт Германии).
 Die Postwerthzeichen von Griechenland: Nach den neuesten Forschungen. 1896.
 Турн-и-Таксис в истории и филателии.
 Почта на войне.

См. также

Примечания 

Филателистические награды
Филателистические дилеры
Филателисты Германии
Умершие в 1926 году
Родившиеся в 1861 году